Rachelbach ist Name oder Teil des Namens von Gewässern, die nahe beieinander an der bayerisch-böhmischev Grenze im Bayerischen Wald oder Böhmerwald entspringen:

 Großer Rachelbach, linker Zufluss des Kleinen Regen in der Gemeinde Frauenau, Landkreis Regen, Bayern, entspringt nördlich des  Großen Rachel
 Kleiner Rachelbach, linker Zufluss des Kleinen Regen in der Gemeinde Frauenau, Landkreis Regen, Bayern, entspringt nördlich des Kleinen Rachel
 Rachelbach (Seebach), rechter Zufluss des Rachelsee-Abflusses Seebach (zur Großen Ohe, zur Ilz) bei Sankt Oswald-Riedlhütte, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern, entspringt südöstlich des Großen Rachel
 Rachelbach, neben Großer Müllerbach/Großmüllerbach ein deutscher Name des Roklanský potok, linker Oberlauf der Vydra in Modrava, deutsch Mader, Okres Klatovy, Plzeňský kraj, Tschechien, entspringt am Plattenhausenriegel, tschechisch Blatný vrch